Visão noturna - em inglês, night vision
Ou ainda:
Night Visions (álbum) - da banda de rock alternativo Imagine Dragons
Night Visions (série de televisão) - exibida em 2001 originalmente pela FOX

Desambiguação